Enrique Roberto Osses Zencovich (26 de maio de 1974) é um árbitro de futebol chileno.

Carreira 
Já apitou grandes partidas internacionais como o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 2007, Copa Libertadores e Sul-Americana. Ganhou o Prêmio de Melhor Árbitro da América em 2012.

Apitou o primeiro jogo da Final da Copa Libertadores da América de 2012 entre Corinthians e Boca Juniors. Apitou também a polêmica Final da Copa Sul-Americana de 2012 entre o São Paulo Futebol Clube e Tigre no Morumbi em 12 de dezembro do mesmo ano onde os argentinos se recusaram a voltar para o segundo tempo, acabando o jogo assim somente com um tempo de jogo.

Participou da Copa das Confederações 2013 no Brasil.

Árbitros de futebol do Chile
Árbitros da Copa América de 2011
Árbitros da Copa das Confederações FIFA de 2013
Árbitros da Copa do Mundo FIFA de 2014